Ceci est une liste des stades de football slovaques : 
 Le Stade Pod Dubňom
Cette enceinte de  accueille les matches du MŠK Žilina.
Le stade accueille aussi des matchs de l'équipe de Slovaquie de football.
 Le Štadión Pasienky
Cette enceinte de  accueille les matches du ŠK Slovan Bratislava.
 Le Stade Antona Malatinského
Ce stade a une capacité de , toutes assises. Il est situé dans la ville de Trnava à une cinquantaine kilomètres de la capitale slovaque Bratislava.
 Le Štadión pod Zoborom
Ce stade a une capacité de  assises pour une capacité totale de . Il s'agit du terrain du FC Nitra.

Slovaquie
Liste en rapport avec la Slovaquie